Die Bridgestone Doubles 1979 waren ein Tennisturnier der Damen in Tokio. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1979 und fand vom 2. bis 8. April 1979 statt.

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1979
Tennisturnier in der Präfektur Tokio